Ян де Брай (1627—1697) — голландский художник, преимущественно портретист, рисовальщик и гравёр, мастер штрихового офорта, декоратор интерьера, миниатюрист и архитектор. Представитель голландского маньеризма XVII века.

Жизнеописание 
Родился в городе Харлем. Сын голландского архитектора и живописца Саломона де Брая. Родной брат двух художников: Дирка де Брая (1635—1694), живописца и гравёра, который писал натюрморты с цветами и охотничьими трофеями, и Иосифа де Брая (? — 1664), также живописца, работавшего в жанре натюрморта.

Художественное ремесло осваивал под руководством отца, архитектора и живописца, также писал стихи и даже напечатал сборник стихов в 1627 году. Сестра Яна де Брая была женой художника Яна Ливенса. Историки утверждают, что Ян принимал участие в работе над заказами отца во время учёбы. В 1650 году, после окончания учёбы юноша начал работать в родном городе в качестве художника-портретиста.

Самый ранний рисунок Яна де Брая датируется 1648 годом, а первая известная картина была им написана в 1650 году — «Портрет девушки».

После смерти Верспронка в 1662 году и Франса Халса в 1666 году, Ян де Брай стал ведущим портретистом в Харлеме.

Не все страницы жизни Яна достоверно известны. Предположительно, он посетил Рим, где познакомился с произведениями римских художников. Ряд картин Яна де Брая демонстрирует интерес к древнеримской истории и влияние представителей классицизма XVII века, возможно, французских, например Симона Вуэ.

Ян де Брай потерял отца и двух братьев и сестёр из-за эпидемии чумы. Возможно, что несчастья в семье обусловили религиозную настроенность брата Яна — Дирка. Ян де Брай создал мифологический портрет семьи де Брай в картине под названием «Пир Антония и Клеопатры». Он писал также реалистичные и мифологические портреты, картины на религиозные темы в стиле, приближенном к утрехтским караваджистам. На рисунке «Шахматист» (из альбома Liber Amicorum) художник изобразил игрока в редкую разновидность шахмат — курьерские шахматы (одно из двух достоверно известных изображений за трёхсотлетнюю историю игры). Предположительно, этот рисунок является автопортретом художника.

Ян де Брай работал в городе Харлем, где был деканом местной Гильдии Святого Луки. В конце жизни обеднел и стал банкротом. В 1636 году переехал в Амстердам, где работал два года. Умер в Амстердаме, похоронен в Харлеме.

Избранные произведения 

 «Вакх» (мужская голова)
 «Портрет пожилой дамы», 1651, Эрмитаж, Санкт-Петербург
 «Портрет неизвестной дамы», 1658, Эрмитаж, Санкт-Петербург
 «Улисс и Пенелопа» (мифологический портрет самого Яна с женой в виде Улисса и Пенелопы)
 «Абрахам Гастелейн с женой Маргарет ван Ванкен», 1663, Государственный музей (Амстердам)
 «Святое Семейство»
 «Улисс узнаёт Ахилла среди дочерей Ликомеда», 1664, Национальный музей, Варшава
 «Регенты сиротского дома в Харлеме», Музей Франса Халса, Харлем
 «Юдиф и Олоферн», Государственный музей (Амстердам)
 «Аллегория правления Фредерика Генрика»
 «Агар в пестели», 1668, Эрмитаж, Санкт-Петербург
 «Пир Антония и Клеопатры», 1669, (Портрет семьи де Брай в аллегорическом стиле) Манчестер, Нью-Гемпшир.
 «Царь Давид с арфой», 1670, частная коллекция
 «Семейный портрет в аллегорическом стиле», 1670, Эрмитаж, Санкт-Петербург
 «Поклонение волхвов», 1674, Исторический музей (Бамберг), Германия
 «Портрет неизвестного», Эрмитаж, Санкт-Петербург
 «Приют для беспризорных детей», 1675, Музей Франса Халса, Харлем
 «Групповой портрет членов гильдии художников города Харлем», 1775, Государственный музей (Амстердам)
 «Регентши больницы города Харлема», Музей Франса Халса, Харлем

Галерея

Ссылки 

 Jan de Bray on Artnet
 Works and literature on PubHist
 Murray, P. & L. (1996). Dictionary of art and artists (p. 65). London: Penguin Books. ISBN 0-14-051300-0. (For details see: Sources)
 Jan De Bray and the Classical Tradition at the National Gallery of Art, Washington — 16pp pdf exhibition brochure
 Entry for Jan de Bray in the RKD, the Netherlands Institute for Art History

Художники Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)